Hirak es una palabra árabe que significa "movimiento".  Está considerada una innovación lingüística que proviene de la raíz h-r-k. 

La utilización de la palabra se remonta a 2007 en Yemen con el nacimiento de Hirak Al-Janoubi, Movimiento de Yemen del Sur. Años después, el Movimiento popular del Rif (al- Hirak al-cha’bi fil Rif)  surgido en el norte de Marruecos en 2016 también fue conocido como Hirak del Rif.  Las protestas en Argelia  de 2019-2020, iniciadas el 16 de febrero de 2019 inicialmente contra la candidatura de Abdelaziz Bouteflika a un quinto mandato y reclamando la salida del régimen y un cambio en el sistema político también son conocidas como Hirak argelino. 

Desde 2019 la palabra hirak se utiliza también en Irak y Líbano referidas a las protestas populares contra los gobiernos.  

Según el periodista y escritor argelino Akram Belkaid medios como Al-Jazira o Al-Arabiya intentan darle una sonoridad más literaria pronunciando harak, término que ya existía.

Véase también 

 Harak
Al-Hirak municipio de Siria
Movimiento del Sur de Yemen 
Movimiento popular del Rif en Marruecos

Referencias 

Palabras y frases en árabe